El nombre Fermi puede hacer referencia a:

 Enrico Fermi, el físico italiano.
 La unidad, femtómetro, también conocida con este nombre.
 El telescopio espacial de rayos gamma Fermi.
 Fermi, una serie de tarjetas gráficas desarrolladas por la multinacional Nvidia.
 La Paradoja de Fermi.